Cirroceros antennatus är en ringmaskart som beskrevs av Claparede 1863. Cirroceros antennatus ingår i släktet Cirroceros och familjen Nereididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
antennatus